Эдиксон Переа Валенсия (; род. 20 апреля 1984 года в Кали, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий. Выступал в сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Переа воспитанник футбольного клуба «Атлетико Уила». В 2001 году он дебютировал за команду в Кубке Мустанга и с первого сезона стал основным футболистом. В 2002 году он покинул клуб и без особого успеха выступал за «Депортес Киндио» и «Депортиво Пасто». В 2003 году Эдиксон перешёл в «Атлетико Насьональ», в составе которого через год завоевал серебряные медали чемпионата. В команде он провёл два сезона и был одним из лучших её бомбардиров.

В 2005 году Переа перешёл во французский «Бордо». Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. 20 августа в поединке против «Монако» он дебютировал в Лиге 1, заменив в конце матча Жан-Клода Даршевиля. В своем первом сезоне Эдиксон не был основным футболистом в основном выходя на замену и забил всего 1 гол, но стал обладателем серебряных медалей первенства Франции.

В 2008 году из-за отсутствия игровой практики Переа перешёл в бразильский «Гремио». В новом клубе он быстро стал набирать прежнюю форму. 7 августа в матче против «Бетима» Эдиксон забил свой первый гол в чемпионате Бразилии. 25 августа в поединке против «Фигейренсе» он сделал хет-трик. В 2010 году Переа вернулся в Европу, где заключил контракт с испанским «Лас-Пальмас». 30 октября в матче против «Понферрадина» он дебютировал за новый клуб. За новую команде Эдиксон провёл всего 10 матчей и не забил ни одного гола. По окончании сезона контракт был расторгнут и Переа на правах свободного агента перешёл в мексиканский «Крус Асуль». 14 августа 2011 года в матче против «Хагуарес Чьяпас» он дебютировал в Лиге MX. Через неделю в поединке против «Тихуаны» Эдиксон забил свой первый гол. Отыграв сезон в Мексике Переа принял предложение китайского «Чанчунь Ятай», но поиграв немного в Китае он вернулся на родину, где на правах аренды выступал за «Депортиво Кали».

Международная карьера 
В 2004 году Переа был внесен в заявку сборной Колумбии на Кубок Америки. 10 июля в первом матче группового этапа против сборной Боливии Эдиксон дебютировал за национальную команду, а также забил единственный гол в матче. Он сыграл в оставшихся четырёх встречах против сборных Перу., Коста-Рики., Аргентины. и Уругвая и завоевал четвёртое место.

В 2007 году Переа во второй раз принял участие Кубке Америки. На турнире он сыграл в матчах против сборных Парагвая, а поединке против Аргентины отметился забитым мячом.

Голы за сборную Колумбии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Депортес Киндио»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Америка» Кали